Mehta est un patronyme d'origine indienne. Il signifie comptable en gujarati.

Plusieurs personnalités portent le nom de Dilip Mehta :

 Dilip Mehta (1952), photojournaliste canadien 
 Dilip, baron Mehta (1949), diamantaire anversois (Belgique)